Esta é uma lista de autores econômicos.


A 
 Adam Smith

F 
 Friedrich Engels
 Fernando Henrique Cardoso

J 
 John Maynard Keynes

K 
 Karl Marx

M 
 Mário Murteira

P 
 Peter Drucker

Economicos
Economistas